Carl Adlerfelt – militare svedese
 Gustaf Adlerfelt – storico svedese
 Pehr Adlerfelt – militare svedese
 Ulla Adlerfelt – pittrice svedese